Fafalis può riferirsi a:
Michail Fafalis – tuffatore greco
Eleftherios Fafalis, detto Lefteris – fondista greco